Goldilocks bezeichnet:
 Goldilocks (Musical), ein Musical von Leroy Anderson (1958)
 ein Märchen, Goldilocks und die drei Bären („Goldlöckchen und die drei Bären“)
 einen Zeichentrickfilm der Warner-Bros: Goldilocks and the Jivin’ Bears (Teil der Censored 11)
 einen Begriff aus der Bear Community
 eine Hybride von Darwins Berberitze
 eine Polyantha-Rose
 Goldilocks-Zone bezeichnet einen Abstandsbereich, in dem sich ein Planet von seinem Zentralgestirn aufhalten muss, damit erdähnliches Leben vorliegen kann.